Гневково:

 Гневково — город в Польше.
 Гневково — гмина (волость) в Польше, входит в Иновроцлавский повят, Куявско-Поморское воеводство.
 Гневково — деревня в Шумячском районе Смоленской области России.